Niemcy:
 Dentlein – dzielnica gminy Ahorntal w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth
 Dentlein am Forst – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach
 Dentlein am Forst – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ansbach